Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1979 de l’US Open de tennis qui est disputé du 27 août au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Greer Stevens et Bob Hewitt battent Betty Stöve et Frew McMillan en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1979
US Open Double mixte
US Open Double mixte
Tennis aux États-Unis en 1979
Tennis en août 1979
Tennis en septembre 1979